Ein Thermophor ist:

 medizinisch die Wärmflasche
 in der Messtechnik ein Gerät zur Übertragung genau bestimmter Wärmemengen, siehe Wärmemessung
 ein isolierendes Gefäß, etwa zum Warmhalten von Essen in Großküchen, siehe Thermoskanne oder auch Kochkiste